L5 puede referirse a:
 Proteína ribosomal L5, una proteína codificada en humanos por el gen rpl5.
 Haplogrupo L5 (ADNmt), un antiguo haplogrupo mitocondrial originario del África subsahariana.
 Línea 5 de varios servicios de transporte público del mundo.
 La quinta vértebra lumbar.